Marcin Pawlak (1950-2015) − polski samorządowiec, burmistrz Dobczyc
 Marcin Pawlak (ur. 1975) − polski historyk, bizantynolog